Jyppyrä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jyppyrä (kulle), Lappland, Tunturi-Lappi,

Norge 

 Jyppyrä (bergstopp), Troms fylke, Nordreisa, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar